Jonathan Rea (Larne, 1987. február 2.–) brit motorversenyző, a Superbike-világbajnokságban szerepel a Kawasaki Racing Team színeiben.

Pályafutása
Rea már azelőtt is motorozott, mielőtt megtanult volna beszélni. 10 éves korában megnyerte hazájában a 60 köbcentiméteres motokrossz bajnokságot 1997-ben. Egészen 2003-ig krosszmotorozott, amikor is áttért a pályaversenyzésre.

Egy évet töltött a Brit Superbike-bajnokság 125 cm³-es géposztályában, majd csupán egy év múlva már a leggyorsabb kategóriában versenyzett.

2006-ban ő lett a legfiatalabb, aki pole-pozíciót szerzett a bajnokságban, ahol az év végén a hatodik helyen zárt. 2007-ben csapatot váltott, majd 5 győzelmével és 16 dobogójával a második helyen végzett csapattársa mögött.

2008-ra a Supersport-világbajnokságba szerződött, ahol három győzelmet szerzett és az év végén második helyen zárt, de az utolsó versenyhétvégén már a Superbike-világbajnokságban szerepelt, ahol első versenyén negyedik lett.

2009-ben már a bajnokság összes futamán elindult és két győzelmet szerzett újonc szezonjában. A következő év még ennél is jobban alakult számára. Négyszer tudott diadalmaskodni és 16 dobogót szerzett az év során, így a bajnokság negyedik helyén zárt.

2011 elején, a Misanói teszten balesetet szenvedett és több sérülést is szerzett. Ennek ellenére végig versenyezte a szezont, és két győzelemmel a kilencedik helyen zárt.

2012-ben a gyári Honda csapatba kerül Aojama Hirosi mellé. Az évben ismételten két győzelmet szerzett, a bajnokság ötödik helyén zárt. Az év végén a MotoGP-ben is indulhatott, ahol Casey Stonert helyettesítette. Mindkét versenyén pontot szerzett, és meggyőző versenyzést mutatott be, ennek ellenére a következő évre maradt a Superbike-ban, ahol új csapattársa Leon Haslam lett. Az év nem alakult fényesen számára. Négy dobogós helyezéséből, csak egyet tudott győzelemre váltani. A Nürburgring-i első futamon azonban egy olajfolton megcsúszott és bukott. Eltörte a bal combcsontját, így az év többi versenyén nem tudott rajthoz állni.

2014 volt az utolsó szezonja a Honda pilótájaként, de egyben a legjobb is. 4 győzelmet szerzett és a bajnokságban a harmadik helyet foglalta el.

2015-től a gyári Kawasaki pilótája. Az első 16 futamot az első két hely valamelyikeként végzett. 14 győzelmet szerzett, és csak háromszor nem lett dobogós. Jerezben mindkét futamon negyedik lett, a katari utolsó versenyt pedig nem tudta befejezni. A világbajnoki címet több, mint 100 pontos előnnyel nyerte meg csapattársa előtt. Az ezt követő négy idényben ismét a legjobbnak bizonyult és történelmet írt a Superbike-világbajnokságon, miszerint senki sem nyert még öt bajnoki címet, ráadásul sorozatban. 2018. június 9-én megnyerte az első futamot Brnóban, amivel megszerezte karrierje 60. győzelmét és ezzel pedig Carl Fogarty rekordját adta át a múltnak.

Eredményei

Supersport-világbajnokság

Superbike-világbajnokság

MotoGP

Teljes Szuzukai 8 órás verseny-eredménylistája

Jegyzetek

További információk

Brit motorversenyzők
1987-ben született személyek
Élő személyek